Крістіна Саксонська (1461–1521) — донька курфюрста Саксонії Ернста та баварської принцеси Єлизавети, дружина короля Данії Югана.
 Крістіна Саксонська (1505–1549) — донька герцога Саксонії Георга та польської королівни Барбари Ягеллонки, дружина ландграфа Філіпа Гессенського.